«Сила огня» — кинофильм.

Сюжет 

ФБР пытается добраться до живущего на уединённом острове магната, имеющего связи в преступном мире. За ним также охотится вдова погибшего учёного, в смерти которого он виновен. Интересы федерального агентства и женщины с мечтой о мести совпадают, но агентство делает заказ на голову магната также некоему мафиозо…

В ролях 
 Софи Лорен
 Джеймс Коберн
 Илай Уоллак
 О. Дж. Симпсон
 Джейк ЛаМотта
 Энтони Франчоза
 Билли Барти — ''Доминик Карбоун

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы Майкла Уиннера
Фильмы о похищениях людей
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1979 года